Messier 44 – gromada otwarta gwiazd
 M44 SPH – działo samobieżne
 M44 AUV – transporter opancerzony
 M44 – wersja karabinu Mosin